SRH, az egykori Horvát Szocialista Köztársaság horvát nevének rövidítése
SRH, Sunrisers Hyderabad, indiai krikettcsapat
SRH, a londoni Streatham Hill vasútállomás állomáskódja
SRH, Scottish Radio Holdings, egykori skót médiatársaság
srh, a szarikoli nyelv ISO 639-3-kódja